El Torneig de Melbourne 2022, conegut oficialment com a Melbourne Summer Set 2022, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura exterior inclòs dins els WTA 250 del circuit femení i els ATP 250 del circuit masculí. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 9 de gener de 2022 en el Melbourne Park de Melbourne, Austràlia. Aquest torneig es va crear com a conseqüència de les mesures establertes pel govern australià per mitigar el contagi de la pandèmia de COVID-19 i la cancel·lació del Brisbane International. En categoria femenina, es va celebrar en paral·lel a un altre torneig celebrat en la mateixa seu, Melbourne Summer Set 2 2022.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 
 
 

ATP Tour 2022
WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Austràlia
Esport a Melbourne